Euler este un nume de familie de proveniență germană din Elveția.  Se poate referi la:

 Leonhard Euler, (1707 - 1783), matematician, fizician și om de știință elvețian, unul dintre cei mai complecși, influenți și prolifici savanți ai omenirii. 
 Carl Hieronymus Euler, (1834 - 1901), agricultor și ornitolog amator elvețian.